Huisseau est le nom de trois communes de France:
 Huisseau-sur-Mauves est située dans le département du Loiret.
 Huisseau-sur-Cosson est située dans le département de Loir-et-Cher.
 Huisseau-en-Beauce est  une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher